Нинисельгское — озеро на территории Коверского сельского поселения Олонецкого района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,7 км², площадь водосборного бассейна — 8,6 км². Располагается на высоте 66,7 метра над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: вытянуто с запада на восток. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

С юго-восточной стороны из озера вытекает ручей без названия, втекающий в ручей Низоя, который впадает в реку Тулоксу.

Близ юго-восточного берега озера располагается деревня Нинисельга, к которой подходит дорога местного значения  («Новинка — Тигвера»).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000014596.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Тулоксы
Озёра Олонецкого района